Атами:

 Атами — город в Японии, находящийся в префектуре Сидзуока.
 Атами — железнодорожная станция в городе Атами, префектура Сидзуока, Япония.
 (1139) Атами — небольшой астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.